Ктенохазмати́ды  — клада птерозавров из надсемейства Archaeopterodactyloidea подотряда подотряда птеродактилей, которой традиционно придают ранг семейства, живших в юрском — меловом периодах ( назад).

Описание 
Самые ранние известные останки ктенохазматид датируются киммериджским ярусом юрского периода. Ранее самым древним образцом считалась окаменелая челюсть, найденная в среднеюрской формации  в Великобритании. Образец предположительно являлся представителем семейства ктенохазматид, однако дальнейшее изучение показало, что он принадлежал крокодилообразному телеозавру, а не птерозавру.

Классификация 
Ниже представлена кладограмма, выполненная Андресом, Кларком и Сюй Сином в 2014 году.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Литература 
 

Archaeopterodactyloidea
†
Птерозавры юрского периода
Птерозавры мелового периода